Валерий Иванович Верчагин (27 февраля 1947, Восе, ТаССР, СССР — 11 января 2021, Москва, Россия) — советский и киргизский руководитель органов государственной безопасности. Первый заместитель министра национальной безопасности Киргизской Республики (1991—1996), заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности Киргизии (1996—2001), генерал-полковник.

Биография 
Родился 27 февраля 1947 года в поселке Восе Таджикской ССР.

Окончил Фрунзенский политехнический институт (1970).

С марта 1972 года служил в органах государственной безопасности. Учился на курсах оперативного и руководящего состава КГБ СССР в Ташкенте и Киеве. В 1983 году окончил Краснознаменного института им. Ю. В. Андропова КГБ СССР.

В 1980-е годы участвовал в оказании интернациональной помощи Республике Афганистан.

С сентября 1991 года — заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности Киргизии. После преобразования Госкомитета в министерство, с марта 1996 года первый заместитель министра национальной безопасности Кыргызской Республики,  Министра национальной безопасности Киргизской Республики, первый заместитель министра — начальник Главного управления пограничной службы Министерства национальной безопасности Киргизской Республики.

В 1999 году за умелое руководство операцией по ликвидации банд международных террористов и проявленные при этом личное мужество и героизм указом Президента Киргизской Республики награждён орденом «Манас».

С 17 января 2001 года — первый заместитель председателя Службы национальной безопасности Киргизской Республики.

Летом 2001 года, решением глав правительств государств — участников СНГ назначен заместителем руководителя Антитеррористического центра СНГ.

Награждён орденом «Знак Почёта» и 16 медалями.

Скоропостижно скончался в Москве 11 января 2021 года. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Источники 
 Ушёл из жизни Верчагин Валерий Иванович
 ТЕРРОР БЕССИЛЕН ПРОТИВ ГОСУДАРСТВ Предотвращать теракты можно, считает заместитель руководителя Антитеррористического центра СНГ генерал Валерий Верчагин
 В Москве на 74 году жизни скончался бывший заместитель Руководителя АТЦ СНГ Валерий Верчагин
 Ушел из жизни ветеран спецслужб Кыргызстана, генерал-полковник Валерий Верчагин 

Выпускники Кыргызского государственного технического университета
Выпускники Краснознамённого института КГБ
Сотрудники КГБ СССР
Участники Афганской войны (1979—1989)
Генерал-полковники (СССР)
Военные Киргизии
Похороненные на Федеральном военном мемориальном кладбище
Генералы Киргизии